Carlo Sanna (n. 1859) – generale e politico italiano
 Carlo Sanna – fantino italiano
 Carlo Sanna (n. 1920) – politico italiano
 Carlo Sanna (n. 1926) – politico italiano, segretario nazionale del Partito Sardo D'Azione e senatore della Repubblica